Marie-Christine d'Autriche (1574-1621), princesse de Transylvanie ;
 Marie-Christine d'Autriche (1742-1798), gouvernante des Pays-Bas autrichiens ;
 Marie-Christine d'Autriche (1858-1929), reine et régente d'Espagne ;
 Marie-Christine d'Autriche-Teschen (1879-1962), princesse héréditaire de Salm-Salm.

Homonymie dynastique